

Елкгорн — місто, штат Вісконсин
 Елкгорн — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Елкгорн — переписна місцевість, штат Монтана